Dorfkirche Jänickendorf steht für

 Dorfkirche Jänickendorf (Steinhöfel), im Landkreis Oder-Spree im Land Brandenburg
 Dorfkirche Jänickendorf (Nuthe-Urstromtal), im Landkreis Teltow-Fläming im Land Brandenburg